Funktionsanalys kan syfta på

 Funktionsanalys (musik) – inom musikteorin en typ av harmonisk analys
 Funktionsanalys (teknik) – analys av en produkts eller systems funktioner

Se även
 Funktionalanalys – gren av den moderna matematiken